Mužská dvouhra Erste Bank Open 2018 probíhala ve druhé polovině října 2018. Do singlové soutěže vídeňského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu ve Wiener Stadthalle nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl francouzský tenista Lucas Pouille, kterého ve druhém kole vyřadila chorvatská světová třináctka Borna Ćorić.

Vítězem se stal druhý nasazený Jihoafričan Kevin Anderson, jenž ve finále zdolal japonskou turnajovou pětku Keie Nišikoriho po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. V probíhající sezóně si tak po triumfu na New York Open 2018 připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu ATP Tour a první v kategorii ATP 500. 32letý Anderson odvrátil mečbol již v úvodním kole proti Nikolozi Basilašvilimu. Bodový zisk mu zajistil první start na Turnaji mistrů. Nišikori odešel poražen z devátého finále v řadě.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Vienna Open
Tenis v Rakousku v roce 2018
ATP World Tour 2018